Gripa aviară este un tip de gripă care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere. A fost identificată pentru prima dată în anii 1900, în Italia, dar a fost găsită mai târziu în toată lumea. Un virus al gripei aviare, H5N1, a fost identificat în 1997 în Asia și a creat panică în lumea întreagă, vorbindu-se de iminența unei epidemii de proporții. În octombrie 2005, virusul H5N1 a ajuns și în România, fiind identificat la păsări din localitatea Ceamurlia de Jos, județul Tulcea. România este prima țară europeană unde prezența acestui virus a fost confirmată în mod oficial.

De la primele contaminări prin contact direct pasăre-om din Hong Kong, 1997, s-a raportat un număr semnificativ de infecții și decese în Asia de Sud-Est.
Rata ridicată a mortalității este explicată prin lipsa unui sistem imunitar uman „specializat” împotriva acestui virus.
Neavând o istorie de contact cu virusul, riscul de expunere și de deces este foarte ridicat în cazul omului.
Dacă o persoană care suferă de influenză ajunge într-un contact strâns cu o pasăre bolnavă de gripă aviară, există posibilitatea să contacteze boala, infectându-se și cu acest virus. Cei doi viruși întâlnindu-se în același organism gazdă, pot fi capabili de schimb de material genetic, în urma căruia, noul virus rezultat se poate transmite liber de la om la om fără obstacole. Încă nu există dovezi că virusul gripei aviare s-ar putea transmite de la om la om, oamenii de știință fiind de părere că schimbul genetic încă nu s-a produs.

Cum se transmite gripa aviară? 

Deocamdată de la pasăre la om, în cazul în care omul intră în contact direct cu lichidele biologice sau inhalează praful materiilor fecale ale păsărilor bolnave. Pare să fie sigură informația conform căreia virusul nu se transmite prin intermediul preparatelor (gătite sau fierte corespunzător) pregătite din pasăre. Autoritățile din Vest recomandă totuși celor care se pregătesc pentru călătorii în țările afectate din Est să evite piețele în care se face comerț cu păsări.

Simptomele gripei aviare 

La om apare o influenză severă, cu simptome relativ specifice:

- febră mare

- tuse

- dureri de gât

- dureri musculare

- conjunctivită

- în cazuri grave pneumonie cu insuficiență respiratorie acută

Conduita terapeutică în gripa aviară 

Medicamentele folosite pentru tratamentul influenzei umane ar putea fi utile. Rata de mortalitate în gripa aviară este foarte ridicată, putând ajunge până la 50%. Din 1997 s-au raportat doar câteva epidemii locale.

Informații generale 

Gripa aviară este o boală infecțioasă a păsărilor cauzată de mutația virusului gripal de tip A, subtipurile H5 și H7. 
Boala care a fost descoperită acum mai mult de 100 de ani în Italia și s-a răspândit în întreaga lume. 
Toate păsările sunt predispuse la infecție cu gripă aviară, deși unele specii sunt mai rezistente la infecție decât altele

Păsările migratoare – rațele sălbatice, în mod special – sunt sursa naturală de gripă aviară, ele fiind și cele mai rezistente la infecții. Păsările domestice, inclusive găinile și rațele, sunt deosebit de predispuse la epidemii de gripă fatală. În absența măsurilor prompte de control susținute de o bună supraveghere, epidemiile pot dura ani de zile.

Infectarea omului cu virusul gripei aviare 

În mod normal virusul gripei aviare produce îmbolnăviri în rândul păsărilor. Infecția se poate transmite însă și la porci. Cazurile de îmbolnăviri la om au fost evidențiate în special la lucrătorii din fermele avicole, în urma contactului direct cu păsările bolnave. În aceste situații studiile au demonstrat că virusul a suferit anumite modificări genetice.

După modelele precedente, epidemiile de gripă se așteaptă să apară, în medie, de trei, patru ori într-un secol, când un nou subtip de virus apare și se transmite ușor de la o persoană la alta.

Experții consideră că o altă epidemie de gripă este inevitabilă și posibil iminentă.

Legături externe 
 "Teapa" gripei aviare , 7 iunie 2006, Revista Magazin

Aviară
Boli aviare